Ivan Jurkovič je lahko:

 Ivan Jurkovič (1893 - 1934) - kipar
 Ivan Jurkovič (1952) - cerkveni pravnik, nadškof, nuncij (vatikanski diplomat)